Al-Hussayn ibn Alí ibn Abi-Tàlib (c. 630 - 680), segon fill d'Alí Zayn-al-Abidín i de la filla de Mahoma, Fàtima az-Zahrà.
 Al-Hussayn ibn Alí, més conegut com a Sahib Fakkh (? - Fakkh, 786), revolucionari alida.
 Al-Hussayn ibn Alí al-Maghribí (s. X), alt funcionari que va servir a abbàssides, ikhxídides i hamdànides.
 Hussayn (I) ibn Alí o també Abu-Muhàmmad Hussayn ibn Alí at-Turkí (1675 - 1740), bei de Tunis fundador la dinastia husaynita de Tunísia.
 Hussein ibn Ali (xerif de la Meca) o també Hussayn ibn Alí al-Haiximí (1853 o 1856 - 1931), emir i xerif de la Meca.